Ко́ул () — англійське прізвище, ім'я та назва географічних об'єктів, утворені від cole («капуста», «ріпак») або coal («вугілля»).

Географія 

 Коул — місто в штаті Оклахома, США
 Коул () — округ (графство) у штаті Міссурі (США).
 Коул () — округ (графство) у штаті Оклахома (США).

Персоналії 
 Коул (прізвище)
 Коул (ім'я)

Див. також 
 Cole (автовиробник)
 Cole Haan (Коул Ган)
 Arch Coal